Handbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 in München.

Heren

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Hoofdronde 
Onderlinge resultaten uit voorronde tellen mee in de hoofdronde.

Groep I

Groep II

Plaatsingsronde

13e t/m 16e plaats

9e t/m 12e plaats

Finaleronde

15e en 16e plaats

13e en 14e plaats

11e en 12e plaats

9e en 10e plaats

7e en 8e plaats

5e en 6e plaats

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking 

Handbal
1972
Olympische Zomerspelen